GJ, Gj eller gj kan avse: 

 GJ – det första järnvägsföretaget att öppna en järnväg för allmän trafik på Gotland, se Gotlands järnväg
 GJ – IATA:s kod för Eurofly, Mexicargo eller Loong Air
 GJ – en härledd enhet för energi, se Gigajoule